Murillo kan syfta på:
 Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682), en spansk målare

Geografi

Bolivia 

 Provincia Murillo, provins, La Paz,

Colombia 

 Murillo (kommun), Tolima, 
 Murillo, Colombia,

Mexiko 

 Murillo, Mexiko, Tapachula,

Spanien 

 Murillo de Río Leza (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja,